Le sigle SRT - ou Srt ou srt - peut faire référence à:
 en français :
 Services du renseignement territorial, en France.
 en anglais :
Secure Reliable Transport, un protocole de streaming pour la vidéo
Sepang Racing Team, équipe de course moto
Selleslagh Racing Team, écurie belge de sport automobile
Simca Racing Team
Single-rope technique (SRT) est un ensemble de méthodes utilisées pour descendre et remonter sur la même corde à simple
Street & Racing Technology, ou SRT, constructeur automobile américain à l'origine de la Dodge Viper et produisant des modèles pour Chrysler, Dodge et Jeep
SubRip, un format de sous-titres
 l'extension de fichier .srt
 (testeur de résistance au dérapage), sigle que l'on retrouve dans le pendule SRT servant aux tests d'adhérence